2 miejscowości w Polsce:
 Pokrzywnia – osada w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. brodnickim, w gminie Brzozie
 Pokrzywnia – wieś w woj. łódzkim, w pow. łęczyckim, w gminie Grabów